Фассбендер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фассбендер, Бригитта (род. 1939) — немецкая оперная и камерная певица, педагог, режиссёр, директор и художественный руководитель.
 Фассбендер, Джозеф (1903—1974) — немецкий живописец.
 Фассбендер, Майкл (род. 1977) — ирландский актер, автогонщик.
 Фассбендер, Петер (1869—1920) — швейцарский композитор и пианист.
 Фассбендер, Сьюзан (1959—1991) — британская певица.
 Фассбендер, Юрген (род. 1948) — немецкий теннисист.

См. также 

 Фасбиндер